Pseudobunocephalus är ett släkte av fiskar. Pseudobunocephalus ingår i familjen Aspredinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Pseudobunocephalus